Труба-пикколо (малая труба) — духовой музыкальный инструмент.

Сконструирована в конце XIX века. В настоящее время используется для исполнения старинной (барочной) музыки.

Обычно используется строй си-бемоль (in B); возможно перестроить в строй ля (in A) для диезных тональностей.

Отличия от обычной трубы 
Труба-пикколо звучит на октаву выше обычной трубы, так как длина её канала короче в два раза.
В отличие от обычной трубы, имеет четыре вентиля; дополнительный (четвертый) клапан позволяет понизить строй на пять полутонов.

Используется с мундштуком с уменьшенной чашкой, чтобы было легче брать ноты верхнего регистра.

Битлз 
После того, как «Битлз» использовали соло на трубе-пикколо песни «Penny Lane» в исполнении Дэвида Мейсона, инструмент начал появляться в поп-музыке.

Труба-пикколо также использовалась для цитирования Баха (BWV 779) во время затухания «All You Need Is Love». Впоследствии, в 1988 году, эта пикколо-труба была продана на аукционе Сотбис за $10,846.

Известные исполнители 
Среди исполнителей на малой трубе — Уинтон Марсалис, Морис Андре, Хокен Харденбергер.

Ссылки 
 МАЛАЯ ТРУБА ГЕОРГИЯ ОРВИДА

Примечания 

Духовые музыкальные инструменты